Juilly ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Juilly (Côte-d’Or)
 Juilly (Seine-et-Marne)